Curuzú Cuatiá kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Curuzú Cuatiá (udde),

Argentina 

 Departamento de Curuzú Cuatiá, kommun, Corrientes, 
 Curuzú Cuatiá (kommunhuvudort), Corrientes, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Argentinaförgreningar